Ву́лиця Торго́ва — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Торгова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Торгова — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Торгова — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Торгова — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Торгова — вулиця в місті Маріуполь Донецької області.
 Вулиця Торгова — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Торгова — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Торгова — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Торгова — вулиця в місті Херсон.

 Вулиця Торгова — колишня назва вулиці Комарова в Херсоні.
 Вулиця Торгова — колишня назва вулиці Грузиненка у Черкасах.

Вулиці